

Geografie
Mara (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Sassari
Mara (Spanje), een plaats in de Spaanse provincie Zaragoza
Mara (Venezuela), een gemeente in Venezuela 
Mara (regio), een regio in Tanzania
Mara (rivier in Kenia en Tanzania), een rivier in Kenia en Tanzania
Mara (rivier in Roemenië), een rivier in Roemenië
Masai Mara, een nationaal park in Kenia
Mara (Bijbel), een plaats in de bijbel

Achternaam Mara
Lya Mara (1897-?). geboren als Aleksandra Gudowiczówna, Pools ballerina
Raymond Queneau (1903-1976), Frans schrijver, dichter, dramaturg en wiskundige met pseudoniem Sally Mara
Michele Mara (1903-1986), Italiaans wielrenner
Kamisese Mara (1920-2004), een Fijisch staatsman
Pol Mara (1920-1998), pseudoniem voor Louis Leysen, Belgisch kunstschilder
Kate O'Mara (1939), Engels actrice
Mary Mara (1960), een Amerikaans actrice.
Kate Mara (1983), Amerikaans actrice
Rooney Mara (1985), Amerikaans actrice

Voornaam Mara
Mara (voornaam), een meisjesnaam
Naomi, vrouw in de Bijbel, noemde zich later Mara
Mara Karetsos (1944), Grieks kunstenares en beeldhouwster
Mara Venier (1950), geboren Mara Provoleri, Italiaans presentatrice en actrice
Mara Manzan (1952-2009), Braziliaans actrice
Mara Yamauchi (1973), geboren als Mara Myers, Brits langeafstandsloopster
Mara Carfagna (1975), geboren als Maria Rosaria Carfagna, Italiaans politica en model
Mara van Vlijmen (1979), een Nederlands actrice
Mara Santangelo (1981), voormalig tennisspeelster 
Mara Abbott (1985), Amerikaans wielrenster
Mara Wilson (1987), Amerikaans actrice
Mara Jade, een vrouwelijk personage in Star Wars

Dieren 
Mara (zoogdier), een zoogdiersoort in de familie van de cavia-achtigen
Kleine mara, een zoogdiersoort in de familie van de cavia-achtigen
Amphinecta mara, een spinnensoort
Andrena mara, een vliesvleugelige insectensoort
Epitola mara, een vlindersoort in de familie van de Lycaenidae
Nitocrella mara, een eenoogkreeftjessoort
Odostomia mara, een slakkensoort
Panyapedaliodes mara, een vlindersoort in de familie van de Nymphalidae
Polypoetes mara, een vlindersoort in de familie van de tandvlinders
Potanthus mara, een vlindersoort in de familie van de dikkopjes
Stantonia mara, een vliesvleugelige insectensoort
Turbonilla mara, een slakkensoort

Overige
Mara (etnische groep), een etnische groep in Noordoost-India en Myanmar
Mara (deva), een god in het Boeddhisme
Mara (jeugdbende), een type jeugdbendes in Midden-Amerika
Mara (roman), een boek van Lisette van de Heg
Majelis Amanat Rakyat (MARA), een voormalige politieke beweging in Indonesië, zie Partai Amanat Nasional
Boze geest, ook mara genoemd
Elf (mythisch wezen), ook mara genoemd
Alf (mythisch wezen), ook mara genoemd

Zie ook
Maraã, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
Micha Marah (1953), geboren Aldegonda A. F. Leppens, Belgisch zangeres